Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 1992 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час зимових Паралімпійських ігор, що проходили у Альбервілі, Франція, з 25 березня по 1 квітня.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 1992
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 1992

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 1992